Tumult (von ) steht für:
 Krawall

Tumult steht für:
 Tumult (Schriftenreihe), eine Publikationsreihe Schriften zur Verkehrswissenschaft, die seit 1979 erscheint
 Tumult. Vierteljahresschrift für Konsensstörung, eine Publikumszeitschrift, die seit 2013 erscheint
 Tumult (Album), ein Album von Herbert Grönemeyer (2018)

Siehe auch: